Копира́йтинг (, где  — текстовый материал,  — писать) — написание текста с целью рекламы или других форм маркетинга. Это тексты, которые стимулируют рост продаж или популяризируют товар, компанию, услугу, человека или идею.

Копирайтеры — люди, которые пишут текст с целью рекламы или других форм маркетинга. Например: слоганы, сценарии для ТВ- и радиороликов, event-мероприятий, рекламные статьи, нативные статьи и пр.

Слово «копирайтер» (copywriter) трактуется как «писатель рекламных и пропагандистских текстов» (a writer of advertising or publicity copy).

В рунете под копирайтингом понимают написание информационных и рекламных текстов, которые продвигают и наполняют интернет-ресурсы.

Виды

Копирайтинг прямого отклика 
Востребован в прямой рекламе — той, что призывает здесь и сейчас сделать нужное действие: заказ, звонок, клик. Подобные тексты побуждают пользователя незамедлительно купить товар или воспользоваться услугой.

В рамках рекламного агентства копирайтер работает в паре с арт-директором («креативная пара»).

Одним из пионеров копирайтинга в "директ-маркетинге" считается Джон Кейплз (1900—1990). Его книга «Проверенные методы рекламы» (Tested Advertising Methods) впервые вышла в США в 1932 году и претерпела многочисленные переиздания благодаря своей непроходящей актуальности. Книга издана на русском языке в 2011 году.

Джозеф Шугерман, другой известный рекламный специалист в области директ-маркетинга конца XX века, признан одним из самых эффективных и плодовитых копирайтеров Америки. Его книга — «Искусство создания рекламных посланий». «Справочник выдающегося американского копирайтера» («The Adweek Copywriting Handbook: The Ultimate Guide to Writing Powerful Advertising and Marketing Copy from One of America’s Top Copywriters») также не раз переиздавалась в России.

Имиджевый копирайтинг 
Как элемент брендинга работает на отсроченную продажу — закрепление образа торговой марки в сознании потребителя или просто создание нужного имиджа товару, услуге, компании, человеку, идее. Одним из инструментов имиджевого копирайтинга является создание блоговых статей на сайтах компаний и брендов. Полезный и уникальный контент помогает привлечь потенциальных клиентов, а также повышает авторитет бренда в глазах интернет-пользователей.

Информационный копирайтинг 
В современной трактовке под копирайтингом также понимают написание текстов для веб-сайтов или даже любое написание текстов на заказ. Такое употребление слова не отражено в словарях, и является неточным, хотя и часто встречающимся. Перетекание смысла связано с тем, что в русском языке отсутствует словарный аналог термина  — наиболее распространённая калька — «вебрайтер».

Под информационным копирайтингом, в частности, веб-копирайтингом в первую очередь подразумевается написание оригинальных авторских текстов — обзоров, аналитики, описаний товаров и услуг. В этом смысле он перекликается с журналистикой и пиаром с одной стороны и копирайтингом прямого отклика — с другой.

Ещё одной особенностью информационного копирайтинга для веб-сайтов является специальная подготовка или оптимизация — внедрение ключевых слов и фраз для повышения релевантности с точки зрения поисковых систем. Общепринятый термин для обработанных таким образом текстов — SEO-копирайтинг (от ). Одним из эффективных методов SEO-копирайтинга считается применение латентно-семантического анализа (LSI), когда создаются тексты смежных тематик, определяющиеся поисковыми системами как «экспертные».

Копирайтингом ошибочно могут называть тексты, техническая уникальность которых близка к 100 %. Для определения технической уникальности используется автоматизированное ПО, сверяющее фрагменты текста с аналогичными текстами, размещёнными в сети. Результатом измерений является соотношение найденных фрагментов с общим объёмом текста — чем больше совпадений, тем больше вероятность того, что текст является плагиатом или компиляцией.

Образование 
Традиционно уровень образования, необходимый для того, чтобы стать копирайтером, чаще всего был степенью бакалавра в области английского языка, рекламы, журналистики или маркетинга. Это все еще часто имеет место для штатных копирайтеров. Однако сегодня копирайтеры-фрилансеры могут научиться ремеслу на курсах копирайтинга или у наставников. Многие клиенты принимают или даже предпочитают писать образцы формальным копирайтингу.

В 2018 году Бюро статистики труда США сообщило о средней годовой зарплате писателей и авторов в размере 62 170 долларов. В 2019 году PayScale.com заявил, что ожидаемая зарплата копирайтеров колеблется от 35 000 до 73 000 долларов.

Рерайтинг 

Отличием копирайтинга от рерайтинга является полная оригинальность структуры и содержания текста, заимствования допускаются лишь в целях цитирования либо при использовании устоявшейся терминологии, например, в текстах медицинской или юридической тематики, где вольная трактовка некоторых терминов абсолютно недопустима. Данное правило справедливо для всех видов копирайтинга, в том числе и SEO-копирайтинга.

Известные копирайтеры 
Джон Эмори Пауэрс (1837—1919) был первым в мире копирайтером, работавшим полный рабочий день. С тех пор некоторые копирайтеры стали хорошо известны в индустрии, потому что они основали крупные рекламные агентства, а другие — благодаря своей работе на протяжении всей жизни. Многие творческие художники работали копирайтерами, прежде чем прославиться в других областях. 

Дэвид Огилви (1911—1999) известен как отец рекламы. Он также известен своей знаменитой цитатой, посвященной автомобилям Rolls-Royce: «При скорости 60 миль в час самый громкий звук в этом новом Rolls-Royce исходит от электрических часов».  Он также написал несколько запоминающихся книг в области рекламы, таких как «Огилви о рекламе» и «Признания рекламного агента».  

Лео Бернетт (1891—1971) был назван журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей 20 века. Он был основателем Leo Burnett Worldwide. Его незабываемый Marlboro Man — одна из самых успешных рекламных кампаний. Его компания была приобретена Publicis groupe в 2002 году.

Примечания

Литература 
 Асланов Т. Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов. — М.: Питер, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-496-02085-5.
 
 Никита С. Сила слов: которые вовлекают как сумасшедшие. Копирайтинг прямого отклика. 
 
 
 Жилина А. В. Аксиологические основы выбора парадигмы копирайтинга // Коммуникативные исследования. 2021. Т. 8, № 1. С. 132—144. 
 Жилина А. В. К вопросу о понятии копирайтинг и его видах // Медиаскоп. 2020. Вып. 2. 
 Жилина А. В. К вопросу о научном осмыслении копирайтинга // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 2 (36). С. 73-81. 
 
 
 Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 440 с. — ISBN 978-5-9614-6526-6.
 Каплунов Д. Нейрокопирайтинг. 100+ приёмов влияния с помощью текста — М.: Эксмо, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-699-89113-9.
 
 
 
 
 Майорова Н. Метакопирайтинг. Междустрочье ваших текстов. — [б. м.] : Издательские решения, 2017. — 96 с. — ISBN 978-5-4485-7553-2
 Майорова Н. Нейрокопирайтинг. То, что вы не читали про тексты — [б. м.] : Издательские решения, 2017. — 108 с. — ISBN 978-5-4485-7650-8
 
 
 
 
 Панда П. Копирайтер, расти! О продающих текстах и профессиональном росте — М.: Питер, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-496-02055-8
 
 
 
 
 

Маркетинговая терминология
Реклама
Поисковая оптимизация